Чемпионат Португалии по футболу 1996—1997 годов является 63-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 16-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забито 760 голов (в среднем 2,48 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Боавишта» квалифицировалась в Кубок обладателей кубков как обладатель Кубка Португалии 1996—1997.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1996/1997
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1996 году
Спорт в Португалии в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997